Surt (mythisch wezen), een vuurreus in de Germaanse mythologie
Sirte, een gemeente van Libië